Melide, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, A Coruña tartományban
Melide, település Svájcban, Ticino kantonban

Hasonló névvel:
Terra de Melide, járás (comarca) Spanyolország Galicia autonóm közösségében